Morsum (Thedinghausen) - plaats in Nedersaksen
 Morsum (Sylt) - plaats in Sleeswijk-Holstein